Kirke Sonnerup (plaats), plaats in Denemarken
 Kirke Sonnerup (parochie), parochie in Denemarken